Батальон патрульной службы полиции особого назначения «Полтава» () — подразделение специального назначения, созданное в конце апреля 2014 года в структуре УВД Украины в Полтавской области.

Формирование батальона 
17 апреля 2014 года УМВД Украины в Полтавской области объявило о формировании трёх строевых подразделений патрульной службы милиции особого назначения: батальона «Каскад», роты «Полтава» и роты «Кременчуг».

По состоянию на 8 июня 2014, в спецподразделение «Полтава» записались и принесли присягу 134 человека. Среди бойцов батальона были бывшие сотрудники спецподразделения МВД «Беркут» и участники миротворческих операций в Косово.

В середине июня 2014 батальон «Каскад» и роту «Полтава» объединили в единое подразделение — батальон «Полтава» штатной численностью 300 человек, командиром батальона был назначен Александр Федоренко.

В июне 2014 года личный состав батальона «Полтава» прошёл ускоренный 52-часовой курс подготовки для сотрудников специальных подразделений МВД, курс обучения в учебном центре в Крутом Берегу, курс огневой подготовки на полигоне в Щербанях (стрельба из пистолета ПМ и автомата Калашникова, метание ручных гранат) и тактико-специальные учения по «зачистке» зданий.

В июле 2014 года с личным составом были проведены тактико-специальные учения по ведению боевых действий в лесистой местности и в условиях города, на учениях по огневой подготовке бойцы батальона провели стрельбы из автоматов АК-74, ручных пулемётов РПК-74 и снайперских винтовок Мосина.

Формирование батальона проходило с использованием бюджетных средств Полтавской области, средств местных бюджетов и внебюджетных средств.

Деятельность 
18 июля 2014 оперативная группа батальона «Полтава» выехала в первую служебную командировку в зону боевых действий на востоке Украины.

Для размещения батальона выделили бывший детский лагерь международного значения «Василёк» вблизи села Головач (Полтавская область), 11 августа 2014 в лагерь прибыли первые 28 человек.

18-19 августа 2014 года часть личного состава была привлечена к участию в охране общественного порядка в Великих Сорочинцах (на период проведения Национальной Сорочинской ярмарки).

20 августа 2014 года вторая оперативная группа батальона «Полтава» прибыла для несения службы в район проведения антитеррористической операции в Донецкой области под Горловку, а затем переведена в поселок Коммунар вблизи Макеевки для усиления 25-й воздушно-десантной бригады. С 24 августа по 4 сентября позиции батальона обстреливали из РСЗО, два сотрудника батальона были ранены. 4 сентября 2014 года 29 сотрудников батальона оставили позиции и без приказа выехали в Артемовск, в то время как ещё 24 сотрудника (в том числе, заместитель командира батальона) остались в Коммунаре. Заместитель командира батальона Д. Кашкалда охарактеризовал действия подчинённых, самовольно покинувших позиции, как нарушение присяги.

5 сентября 2014 года в соответствии с приказом министра внутренних дел Украины А. Б. Авакова БПСМОП «Полтава» и рота патрульной службы милиции особого назначения «Мирный» были объединены в батальон «Полтавщина» штатной численностью 400 человек.

Командиром нового батальона был назначен  — координатор РПСМОП «Мирный», региональный политический руководитель «Правого сектора» на Востоке Украины (Полтавская, Харьковская, Донецкая и Луганская области), а также руководитель полтавского центра «Правого сектора», который получил звание майора милиции. Начальник ГУМВД Полтавской области Иван Корсун подтвердил приказ Арсена Авакова.

8 сентября 2014 года группа бойцов БПСМОП «Полтава», к которым присоединились представители общественности, организовали митинг у здания ГУМВД Полтавской области, на котором выразили своё недовольство назначением Ильи Кивы и потребовали объяснений, почему исполняющим обязанности командира батальона назначен человек, не имевший опыта службы в вооружённых силах или органах внутренних дел, с неснятыми судимостями.

После переформирования бойцы батальона «Полтавщина» начали готовиться к поездке в зону АТО запланированной на 15 сентября 2014 года. Они прошли через дополнительное тренировки и боевое слаживание на полигоне возле поселка Вакуленцы в Ленинском районе города Полтавы. Командир батальона Кива в интервью полтавскому телевидению сообщил, что для улучшения процесса боевой подготовки батальона были приглашены инструкторы из Израиля, которые раньше готовили такие известные добровольческие подразделения как «БОП „Донбасс“» Национальной гвардии Украины и ПБМОП «Днепр-1».

15 сентября 2014 бойцы батальона отправили руководству свыше ста рапортов, в которых сообщали, что отказываются продолжать службу в батальоне, если командиром батальона останется Илья Кива. В результате, выезд батальона в зону боевых действий (изначально запланированный на 15 сентября 2014) был отложен.

29 сентября 2014 оперативная группа батальона «Полтавщина» вновь отправилась в служебную командировку в зону АТО сроком на один месяц.

22 октября 2014 года батальон «Полтавщина» был расформирован, вместо него были воссозданы батальон «Полтава», рота «Кременчуг» и рота «Мирный».

Командиром воссозданного батальона «Полтава» (численностью около 275 человек) в ноябре 2014 года был назначен Юрий Анучин (бывший пулемётчик спецбатальона МВД «Азов» с позывным «Медведь»).

9 ноября 2014 в районе Дебальцево погибли два сотрудника второго взвода второй роты батальона (мл. сержант милиции  и рядовой милиции ), ещё один был тяжело ранен.

В дальнейшем, часть личного состава батальона стала основой для формирования Володарского гарнизона.

21 января 2015 года батальон был выведен из зоны боевых действий на отдых в Полтавскую область.

19 февраля 2015 года командир батальона подписал обращение к президенту П. А. Порошенко о готовности выполнять приказы президента Украины (как Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины), министра внутренних дел и вышестоящего командования и опровержением информацию об участии в создании так называемого «Объединенного штаба батальонов».

По официальным данным УМВД Полтавской области, в период до 23 февраля 2015 года потери батальона «Полтава» составили 2 человек убитыми, 3 ранеными и 2 травмированными.

20-25 февраля 2015 года батальон был вновь отправлен в зону боевых действий.

Техника, вооружение и снаряжение 
Первоначально, сотрудники батальона получили униформу чёрного цвета, однако в июне 2014 года начали получать камуфляж.

Личный состав батальона вооружён стрелковым оружием.
 изначально, для вооружения личного состава батальона были выделены автоматы АК-74 и пистолеты ПМ.
 20 октября 2014 батальон получил партию снайперских винтовок «Форт-301» (став первым батальоном ПСМОН, получившим на вооружение винтовки этого типа)
 в дальнейшем, от волонтёров были получены три снайперские винтовки «Mossberg» с оптическими прицелами

В распоряжении батальона имеется автотранспорт.
 изначально, УВД Полтавской области выделило батальону несколько автомашин УАЗ, позднее было получено несколько грузовиков ЗИЛ
 28 августа 2014 Союз нотариусов Полтавской области подарил батальону один микроавтобус
 17 сентября 2014 на вооружение батальона передали один бронетранспортёр БТР-60П
 10 октября 2014 администрация Кобелякского района Полтавской области передала батальону один грузовик ГАЗ-66 (ранее использовавшийся газовой службой)
 позднее, от волонтёров был получен один легковой автомобиль «Ford Mondeo» (18 ноября 2014 в результате обстрела он был выведен из строя)
 20 февраля 2015 «Полтавський Волонтерський Корпус Патріотів України» передал батальону один внедорожник Opel Frontera
 14 апреля 2015 проживающие в Испании представители украинской диаспоры передали из Валенсии в Полтаву машину «скорой помощи», которую в мае 2015 передали в батальон «Полтава».

Примечания

Ссылки 
 Бойцы спецподразделения «Полтава» считают своего командира «засланным казачком» 
 Руководителем силового блока «Правого сектора» Восток был назначен проводник Социал-Национальной Ассамблеи Андрей Билецкий 
 Батальон «Полтава» в Фейсбуке 

Полицейские спецподразделения
Воинские части и формирования, созданные в 2014 году
Подразделения Министерства внутренних дел Украины в вооружённом конфликте на востоке Украины